Het ATP-toernooi van Newport 2007 (met de officiële naam Campbell's Hall of Fame Championships 2007) werd van 9 tot en met 15 juli gespeeld. Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Schema enkelspel
 Schema dubbelspel

Newport
ATP-toernooi van Newport